Nix steht für:
 Nix (Alabama), Unincorporated Community in Franklin County (Alabama), Alabama
 Nix (Texas), Unincorporated Community in Lampasas County, Texas
 Nix (Mond), Mond von Pluto
 Nix alba (schneeweiß), siehe Zinkoxid
 Nix (Paketmanager), Paketmanager bei NixOS
 SMS Nix, Radavisos der preußischen Marine
 männliche Variante der Sagengestalt Nixe, auch Wassermann (Mythologie) genannt

Nix ist der Familienname folgender Personen:

 Bern Nix (1947–2017), US-amerikanischer Gitarrist
 Charles Nix (1873–1956), britischer Sportschütze
 Christoph Nix (* 1954), deutscher Rechtswissenschaftler und Theaterintendant
 Don Nix (* 1941), US-amerikanischer Saxophonist, Produzent und Arrangeur
 Emily Nix (* 1998), deutsche Eishockeyspielerin
 Garth Nix (* 1963), australischer Autor
 Jochen Nix (* 1943), deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher
 Josef Nix (1889–1964), deutscher Heimatforscher und Genealoge
 Laura Nix (* 1966), Regisseurin, Filmproduzentin und Drehbuchautorin
 Lori Nix (* 1969), amerikanische Künstlerin
 Matt Nix (* 1971), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Michaela Nix (* nach 1960), deutsche Filmproduzentin
 Paul Nix (1882–1944), deutscher Pfarrer und Politiker 
 Paula Nix, deutsche Eishockeyspielerin
 Peter Nix (* 1967), deutscher Kameramann
 Robert N. C. Nix (1898–1987), US-amerikanischer Politiker
 Sunder Nix (* 1961), US-amerikanischer Leichtathlet

 Willi Nix (1906–1988), deutscher Mediziner und Fluchthelfer
 William D. Nix (* 1936), US-amerikanischer Materialforscher und Hochschullehrer
 Willie Nix (1922–1991), US-amerikanischer Bluesmusiker

nix steht für:
 umgangssprachlich für nichts
 Hema (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Bantusprachen

NIX steht für:
 NIX (Modelabel)
 Neutral Internet Exchange of the Czech Republic (NIX.CZ), tschechischer Internet-Knoten
 Norwegian Internet Exchange, norwegischer Internet-Knoten
 Aéroport de Nioro (IATA-Code), Flughafen in Mali

Siehe auch:
 Nicks
 Nixe (Begriffsklärung)
 NYX
 Nixhöhle

Abkürzung